Louis de Valois (deutsch Ludwig von Valois) ist der Name folgender Personen:

 Louis de Valois, duc d’Orléans (1372–1407), Herzog von Orléans
 Louis de Valois, duc de Guyenne (1397–1415), Herzog von Guyenne
 Louis-Emmanuel de Valois (1596–1653), Herzog von Angoulême, Pair von Frankreich, Herzog von La Guiche, Herzog von Augergne, Graf von Lauraguais, Alais, Ponthieu, Clermont-en-Beauvaisis, Baron von Coucy, La Tour, Florac, Montigny-Lencoup und Folembray, Herr von Écouen, Sevran, Villiers-le-Bel, Ézanville, Le Mesnil-Aubry etc.